Лесси ():
 Лесси — вымышленная собака породы колли, персонаж многих фильмов, сериалов и книг.
 «Лесси» — роман Эрика Найта о приключениях собаки Лесси.
 
  (1935—2017) — итальянский футболист.

См. также 
 Леси () — коммуна на северо-востоке Франции.